Río Mira kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Río Mira (vattendrag i Colombia),

Spanien 

 Río Mira (vattendrag i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar